Véria peut désigner :

 Véria, une ville de Grèce ;
 Véria, une commune française.

Homonymie de toponyme
Homonymie de localités